Гонконг состоит из 18 округов:

Остров Гонконг (Hong Kong Island, 香港島) — население 1,268 млн. человек, площадь 79,68 км².
 
 
 
 
 

Коулун (Kowloon, 九龍) — население 2,022 млн. человек, площадь 46,93 км². 

 
 
 
 
 

Новые Территории (New Territories, 新界) — население 3,576 млн. человек, площадь 952,64 км². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый округ представлен окружным собранием, которое даёт советы правительству Гонконга по вопросам местного значения, касающимся общественных учреждений, программ развития округа, культурных мероприятий и защиты окружающей среды. За координацию действий окружных властей и информирование населения о планах и действиях правительства отвечает Департамент внутренних дел. Он осуществляет общение с населением на местах через органы соответствующих округов.

Помимо официального деления на округа, в повседневной жизни гонконгцы традиционно пользуются географической привязкой к неформальным районам. Также на территории САР де-факто существуют несколько городов и посёлков, однако они не обладают формальным административным статусом, являясь всего лишь частью одного из округов. Исторические границы Виктории, Коулуна и Нового Коулуна прописаны в законах, однако они больше не обладают юридическими и административными полномочиями.

Примечания

Ссылки 
 District Councils